Castelnuovo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castelnuovo dei Sabbioni, ort, Toscana, Province of Arezzo, 
 Castelnuovo (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Mantova, 
 Castelnuovo (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Castelnuovo (ort i Italien, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, lat 42,09, long 13,45), 
 Castelnuovo al Volturno, ort, Molise, Provincia di Isernia, 
 Castelnuovo (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Piacenza, 
 Castelnuovo, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Castelnuovo (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Teramo), 
 Castelnuovo (ort i Italien, Toscana, Province of Arezzo), 
 Castelnuovo (ort i Italien, Toscana, Provincia di Prato), 
 Castelnuovo, San Pio delle Camere, ort, San Pio delle Camere, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 
 Castelnuovo (ort i Italien, Toscana, Province of Pisa),

Montenegro 

 Herceg Novi, kommunhuvudort, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar